Laats ist der Familienname von 

 Johan Laats (* 1967), belgischer Judoka 
 Philip Laats (* 1963), belgischer Judoka